Pniewy, comune del Voivodato della Grande Polonia
Pniewy, comune del Voivodato della Masovia